Хісела Дулко була чинною чемпіонкою, але знялась через хворобу шлунково-кишкового тракту.
Сара Еррані виграла титул, у фіналі перемігши Флавію Пеннетту з рахунком 5–7, 7–6(7–2), 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р Вінчі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= С Солер-Еспіноса
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=65
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Жоанссон
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Форец Гакон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М Крайчек
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Каданцу
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Корне
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= А Бріанті
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= С Еррані
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= І Фалконі
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Е Галловіц-Халл
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Г Арн
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Дюбуа
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Цінк
| RD1-score14-1=78
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л Домінгес Ліно
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=LL
| RD1-team16={{nowrap| Е Кабеса Кандела}}
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р Вінчі| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Форец Гакон
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М Крайчек| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=77| RD2-seed04=8
| RD2-team04= А Бріанті
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=62

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= С Еррані| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Е Галловіц-Халл
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Цінк
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=77| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р Вінчі| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= М Крайчек
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= С Еррані| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р Вінчі
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= С Еррані| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Естрелья Кабеса Кандела Сітка 

 Перший кваліфаєр 

 Другий кваліфаєр 

{{Теніс сітка 1/4
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Марія Елена Камерін| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Летісія Еостас-Морейра
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3=2r
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Петра Рампре| RD1-score4-1=7| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3=3

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Естрелья Кабеса Кандела| RD1-score5-1=6| RD1-score5-2=6'''
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Ана Софія Санчес
| RD1-score6-1=0
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7=

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw

Abierto Mexicano Telcel, одиночний розряд
Abierto Mexicano Telcel 2012